Кра́сний Партиза́н (до 1945 року — Борангар ; до 1968 року Краснопартизанська) — село у Красногвардійському районі Криму, входить до складу Янтарненської сільської ради. Населення — 796 осіб на 2001 рік.

Географія 
Красний Партизан — село в центрі району, у степовому Криму, висота над рівнем моря — 53 м. Сусідні села: Полтавка за 4,7 км на південь, Янтарне за 1,5 км на північ і Удачне за 5 км на схід. Відстань до райцентру — близько 11 кілометрів, залізнична станція — в селищі.

Історія 
Історія села почалася з відкриттям залізничної станції Краснопартизанська Кримської дирекції Придніпровської залізниці, селище при якій також називалося Краснопартизанське. У період з 1954 по 1968 роки селище отримало назву Красний Партизан і в ті ж роки до селища приєднали село Костянтинівку (до 18 травня 1948 року — Борангар).

Село внесено до переліку населених пунктів, які потрібно перейменувати згідно із законом «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». У 2016 році, селі було повернуто назву Борангар. Через окупацію півострова Росією рішення поки що не може бути імплементовано.

Примітки

Посилання 
 Красний Партизан на сайті Верховної ради України
 Янтарненська сільрада
 Карта: старі та нові назви
 Красний Партизан на картах 

Населені пункти Криму, що підлягають перейменуванню